Rosenus är ett släkte av insekter som beskrevs av Paul W. Oman 1949. Rosenus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Rosenus